Байрамич () — топоним в Турции. Может означать:

 Байрамич — город и район ила (провинции) Чанаккале
 Байрамич (плотина) — плотина на реке Карамендерес выше города Байрамич